Лито́вський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь Литви.

 Литовський провулок — провулок у місті Вінниця.
 Литовський провулок — провулок у місті Київ.
 У місті Чернівці:
 1-й Литовський провулок;
 2-й Литовський провулок.

Провулки